Franciaország
Offoy, település Oise megyében
Offoy, település Somme megyében